

Patronyme 

 Jean Magnien (-1556), médecin français, Professeur au Collège de France ;
 Édouard Magnien (1795-1864), homme de lettres français ;
 Gabriel Magnien (1836-1914), personnalité politique  française ;
 Alphonse Magnien (1837-1902), ecclésiastique français ;
 Émile Magnien (1864-1937), personnalité politique française ;
 Victor Magnien (1879-1952), helléniste français ;
 Marius Magnien (1903-1962), journaliste, responsable française ;
 Émile Magnien (1914-1999) conservateur de musée et historien français ;
 Serge Magnien (1929-2012), architecte et homme politique français ;
 Anne Magnien (1957), journaliste et productrice de télévision française ;
 Isabelle Magnien (1966-), judokate française ;
 Philippe Magnien (1960-), coureur cycliste français ;
 Emmanuel Magnien (1971-), cycliste français.

Toponyme 

 Magnien, commune française de la Côte-d'Or ; 
 Plaine Magnien, localité mauricienne de l’ile aux Aigrettes.